Hrid, stjenoviti ostatak abrazijom razorenoga otočića ili stijenskoga bloka koji se uvijek nalazi iznad morske razine.
 Hrvatski otoci:
 Hrid (Oruda), hrid kod otoka Orude
 Hrid (Molat), hrid kod otoka Molata, u uvali Solinska
 Hrid (Bisaga Vela), hrid kod otoka Bisaga Vela
 Hrid (Rogoznica), u uvali Soline, Rogoznica
 Hrid (Balkun), kod otočića Balkuna, JZ od Čiova
 Hrid (Kosor), uz otok Kosor, koji se nalazi uz južnu obalu Korčule
 Hrid (Mljet), hrid uz sjevernu obalu otoka Mljeta

Ostalo
 Hrid (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde, BiH